Ventillas puede referirse a:

 Ventillas, localidad del municipio de Fuencaliente, en la provincia de Ciudad Real (España); o
 Las Ventillas, localidad del municipio de Motril, en la provincia de Granada (España).